Anzu Mazaki  (真崎杏子, Mazaki Anzu) en Latinoamérica y España conocida como: Téa Gardner es un personaje ficticio de la conocida serie de anime: Yu-Gi-Oh!. Es considerada por los seguidores del anime como uno de los personajes más controversiales y criticados de la serie debido a la personalidad del personaje.

Es una estudiante de 16 años y también duelista parcial en la serie, También laboro en un restaurante de forma secreta llamado "Burgerpalooza", ya que lo hacia con el propósito de poder viajar y convertirse en una bailarina profesional.

Aspecto 

Anzu es una mujer joven y hermosa, es de complexión delgada, considerandose que tiene una figura esbelta, el tamaño de sus senos son medianos, su color de cabello es de color marrón y tiene ojos entre color azul y verde, Su vestimenta es su uniforme escolar, y en numerosas ocasiones utiliza ombligueras en el torso de su cuerpo, minifaldas, camisas cortas, pantalones cortos y en numerosas ocasiones viste de chaquetas, y igual utiliza dos pulseras en cada uno de sus brazos.

Personalidad 

La personalidad de Anzu deriva de muchas formas, se caracteriza por ser una chica alegre, entusiasta y mayormente esta dispuesta a ayudar a otras personas, cuando lo hace con sus principales compañeros y amigos: Yugi Mutō, Hiroto Honda y Katsuya Jonouchi. Es una chica también con muchos defectos, en la serie se puede ver que llega en muchas ocasiones a ser celosa, antipática, egocentrica y algo vanidosa, aunque no lo demuestra tanto al nivel de Duke Devlin, Tiende a preocuparse mucho por las situaciones de otras personas y también llega a demostrar su odio hacia otros personajes en Yu-Gi-Oh! como es la prueba que lo realiza en numerosas ocasiones criticando a Seto Kaiba y a otros personajes de Yu-Gi-Oh!, También en algunas ocasiones tiende a ser bromista y desquitar su ira con otras personas, como cuando en el periodo de la parte del Duelo de Monstruos organizado por Maximillion Pegasus muchas veces demostró bromear y desquitarse con Mai Kujaku.

Mencionó en la serie que sus cartas favoritas son el "Mago de la Fé" y la "Chica Maga Oscura", Su comida favorita es el ñame rallado y el ramen.

Relaciones con Otros Personajes de la serie

Yugi Mutō 

Anzu considera a Yugi como uno de sus mejores amigos con quien más se relaciona, a pesar de que únicamente lo quiere como amigo, Anzu siempre estuvo dispuesto a ayudarlo en circunstancias difíciles, especialmente en muchas batallas complicadas, demostrando quererlo más que a Katsuya Jonouchi y Hiroto Honda.

Yugi Yami (Atem) 

La relación con el faraón Atem, es considerada más de una amistad un romance oculto (ya que a Anzu le gusta secretamente pero en el anime nunca lo mencionó públicamente), esto conllevo a Anzu a tener una amistad más grande que la de sus compañeros o amigos de forma secreta, tal como lo demostró en el periodo cuando salieron en una cita de amistad y realizaron diversas actividades de jugar videojuegos, entre otros; Anzu sabiendo que jamás iba a tener un casamiento o relación amorosa con Atem, al final de la serie cuando se tenía que despedir de Yugi, Anzu lloro y demostró su tristeza debido a que era a la persona que más quería y gustaba.

Solomón Muto 

La relación de Anzu con el abuelo de Yugi, siempre fue cordial, amable y respetuosa, A pesar de ver que Anzu no tuvo mucha conversación con Solomón, nunca se menciona que no lo considere como un amigo, pero si como una persona formal, debido a que es familiar de Yugi.

Katsuya Jonouchi 

La relación de Anzu con Katsuya es la misma relacionada con Yugi Mutō, Aunque Anzu tiende ser bromista con Katsuya, en el fondo demostró quererlo en muchas ocasiones, específicamente en los periodos del Oricalcos, del Duelo de Monstruos de Pegasus, entre otros.

Hiroto Honda 

Se repite la misma historia como la de Yugi y Katsuya, Hiroto tiene una buena relación con Anzu, aunque no llega a demostrarlo mucho más que Yugi y Katsuya, Anzu a pesar de ser amigo de Hiroto, no tiende a demostrar mucho cariño hacia el, pero sin descartar de que no lo sea, ya que igual tiende a quererlo mucho.

Mai Kujaku 

La relación de Anzu con Mai llega a ser confusa, ya que al principio del anime se consideran que tienen una enemistad, en la cual llegó a enfrentarse con ella inclusive en un duelo, pero después de un periodo, este lazo de enemistad terminó y se consideraron buenas compañeras.

Seto Kaiba 

La relación de Anzu con Seto nunca se consideró una amistad, Anzu siempre demostró odiar a Seto, debido a las críticas constantes que le hacia a Katsuya, Hiroto, al propio Yugi y especialmente a Atem, en la cual siempre salía a la defensiva para defenderlos.

Mokuba 

La relación de Anzu con Mokuba es otra amistad indeseada, a pesar de que Anzu odia a Seto, con Mokuba es un trato distinto, en la simple forma de que es más amable con Anzu y incluso en una ocasión llegó a ayudarlo cuando ella estaba secuestrada por los subordinados de Marik.

Rebecca Hawkins 

La relación que tiene Rebecca Hawkins con Anzu se cataloga como otra enemistad y amistad confusa, debido a que ella también siente atracción por Yugi Mutō, Rebecca no suele relacionarse mucho con Anzu debido a este tipo de conflicto y también por sus conocimientos en la informática y otras habilidades especiales de Rebecca.

Vivian Wong 

La relación de Anzu con Vivian también es considerada una enemistad, ya que Anzu odia y detesta a Vivian, debido a las habilidades de Vivian en artes marciales y por ser la Campeona de la región de Asia del Duelo de Monstruos y lo que hace que Anzu odie más a Vivian, es que también a ella le atrae y le gusta Yugi. en la cual ella directamente dice que le atrae y que incluso quisiera tener un Duelo de Monstruos con el, lo que hace que Anzu tenga un odio alto y celos de forma excesiva, Su reconocida frase de odio hacia Vivian fue mencionarle "Escucha Bien Esto, Yugi No te Quiere y Nunca te Querra!".

Apariciones en otros medios

Películas 

 Yu-Gi-Oh!: The Dark Side of Dimensions (Yu-Gi-Oh! El Lado Oscuro de las Dimensiones) en la cual tiene una apariencia diferente a la del anime original.
 Yu-Gi-Oh! the Movie: The Pyramid of Light (Yu-Gi-Oh! La Película: La Pirámide de la Luz)

Referencias

Enlaces externos 

 Información de Anzu Mazaki (en su versión de manga) en el Fandom de Yu-Gi-Oh! .

Personajes de Yu-Gi-Oh!
Estudiantes ficticios
Bailarinas ficticias
Adolescentes ficticios
Japoneses ficticios
Personajes femeninos en anime y manga